El Campionat de Catalunya de bàsquet femení de 1941-1942 fou la tercera edició del Campionat de Catalunya de bàsquet femení. Va ser disputat per 14 clubs dividits en dos grups de set a la primera categoria. No hi va haver campionat de segona categoria. Els millors de cada grup  van disputar la fase final pel títol. Aquests clubs foren:

Els clubs CB Santfeliuenc i ACD San Ramón no van començar la competició. El club de la Sección Femenina no es presentà als dos primers partits i fou desqualificat.

Primera categoria

Classificació 

Laietà i Espanyol es classificaren per la ronda final, mentre que Barcelona i Sants es classificaren per disputar un partit de desempat per guanyar una plaça a la ronda final.

Resultats

Desempat 

El Barcelona es classifica per la ronda final.

Fase Final

Notes

Referències 

Competicions de bàsquet catalanes
Competicions de bàsquet femenines
Competicions esportives del 1942 a Catalunya
Competicions esportives del 1943 a Catalunya